Hazel est un personnage du manga et de l'anime Gensômaden Saiyuki créé par Kazuya Minekura.

Hazel est un archevêque chrétien anglais et un extrémiste religieux dont le but est de tuer et d'éliminer tous les yōkais du Togenkyo. Il rejoint au tome 6 le Sanzo Ikkô (faisant passer le nom de ce dernier de la « bande à Sanzo » (Sanzô Ikko) à « le célèbre Hazel et sa suite ») avant de la quitter au tome suivant à cause de désaccords sur les actions prioritaires à mener pour sauver le Togenkyo.

Il avait rejoint le sanzo-ikkô dans le but de lui voler son chef, mais il s'est très vite rendu compte qu'il n'arriverait pas à dissoudre le groupe comme cela... Avec Nin Jian Hi, il est un des rares personnages à connaître la véritable nature de Goku.

Histoire personnelle 

Les parents de Hazel ont été tués par des monstres alors qu'il était tout petit (c'est de là que vient sa haine pour ces derniers).  

Il est recueilli par l'archevêque Philibert qui l'élève comme un père. L'archevêque se rend compte qu'en Occident (comme en Orient d'ailleurs) dans le Togenkyo, les monstres sont mal considérés et persécutés (avec un bémol cependant, les % de monstres infectés par la vague de folie semble moins importants en Occident à cause de l'éloignement géographique). 

Conformément à l'enseignement de sa religion, il leur offre l'asile dans sa cathédrale, ce qui n'est pas du goût d'Hazel. En effet ce dernier hait toujours les monstres à cause de ce qu'ils avaient fait à ses parents. 

Un jour, Hazel (qui a huit ou neuf ans à l'époque) décide d'envoyer des chasseurs afin de débarrasser le village des monstres. Malheureusement pour Hazel, un monstre n'est que blessé, revient furieux et décide de se venger en maudissant Hazel. 

Hazel va donc devenir possédé par le monstre, et, sous le contrôle de celui-ci, va tuer Philibert qui était à côté de lui. (Tout comme dans la Chine du Togenkyo, les monstres de l'Angleterre du togenkyo sont très forts physiquement). Hazel va rester ainsi quelques mois en tuant les monstres dès qu'il les voit. En effet, cela enclenche la malédiction et le transforme en monstre, puis, une fois mort, il reprend forme humaine (c'est-à-dire que la malédiction devient alors inactive).

Afin d'être sur de pouvoir manipuler Hazel à sa guise, le monstre profite du fait qu'il contrôle Hazel pour altérer son esprit. Il décide ainsi de lui faire oublier que c'est à cause de lui que monseigneur Philibert est mort (et au passage les autres meurtres qu'il a commencé à lui faire faire).

Un jour, alors qu'il tue des monstres au sommet d'une colline, Hazel rencontre Gato. Ce dernier essaye de le tuer mais n'arrive pas à ce décider. Hazel commence à la menacer et, la haine s'emparant de lui, il se transforme. Le coup de Gato (armé d'un pistolet fournit par le « grand esprit » (le dieu de la tribu de Gato) part tout seul, et Hazel meurt (ses poumons ayant été touchés).

Gato, en touchant de front de Hazel, apprend son passé et comment le monstre l'a manipulé. Il demande l'aide du grand esprit et décide de lui donner son âme afin d'empêcher le monstre à l'intérieur de faire plus de dégâts encore. Comme l'âme de Gato est déjà sous sa protection depuis qu'il a failli mourir, Hazel hérite donc d'une âme en plus. Ainsi en lui se
trouvent les âmes : 1) du monstre qui le contrôle et l'a maudit ; 2) de Gato qui empêche le monstre de sortir (et calme la haine d'Hazel) ; 3) une partie du grand esprit qui manipule les pouvoirs du monstre et permet de capter les âmes dans sa médaille ; 4) l'âme d'Hazel

Bien qu'il ait 4 âmes, c'est bien celle de Hazel qui domine.

Le grand esprit prévoit cependant que, si jamais le corps de Gato devient trop pourri et/ou qu'ils n'ont trouvé personne pour le sauver, alors Hazel devra redonner son âme à Gato, et ce dernier devra alors tuer Hazel. Afin d'éviter à Hazel d'être trop tourmenté, le grand esprit décide de continuer (comme le monstre l'avait fait avant lui) à faire croire au jeune homme qu'il n'a pas tuer ses parents. Le grand esprit utilise aussi son pouvoir pour que Hazel ne remarque pas la cicatrice sur sa poitrine et, enfin, il modifie sa mémoire pour que Hazel ne sache pas ce qu'il doit à Gato : il fait croire à Hazel que c'est lui qui a gagné. 

Malgré toutes ces manipulations, Hazel se rend compte qu'il peut capter les âmes dans son médaillon. Ni une ni deux, il décide aussitôt de s'en servir pour ressusciter les humains (et seulement eux) tués par les yôkais.

Personnalité et relations avec les autres
Avec quatre esprits en lui, il est étonnant que Hazel arrive à être aussi calme. Il semble que la compagnie de Gato et le fait qu'il puisse effectivement se venger rendent la tâche de Gato et du grand esprit un peu plus facile 

Hazel s'entend très bien avec Gato, notamment parce que ce dernier ne la contredit jamais. Gato a très bien compris que désobéir facilite le travail du monstre qui est toujours en lui, et c'est pour cela qu'il est « très fidèle ».

Hazel s'entend bien sûr très mal avec Gojyo, Hakkai et Goku puisque ce sont des yōkais. Il a d'ailleurs fallu un peu de temps pour qu'il retienne leurs noms et les utilisent pour parler avec eux.

Hazel semble en revanche bien s'entendre avec Sanzo. Il aimerait bien que ce dernier le rejoigne. Il ne va d'ailleurs cesser d'essayer de le convaincre en lui disant que les monstres sont dangereux mais Sanzo, ayant  qu'il pouvait avoir confiance en ses compagnons et n'hésitera pas quand il s'agira de le combattre dans les derniers épisodes de Reload Gunlock. 

Personnage de Saiyuki